Leweke ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Leweke (1892–1970), hessischer Politiker (CDU)
 Emil Leweke (1893–1959), NSDAP-Kreisleiter und Landrat des Kreises Halle (1934–1945)
 Franz-Markus Leweke (* 1965), deutscher Psychiater
 Wendelin Leweke (1927–1996), Frankfurter Journalist